Домброва-Бялостоцка () — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Сокульский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 22,64 км². Население — 5632 человека (на 2017 год).

История 
В 1940—1941 и 1944—1945 годах был районным центром Белостокской области БССР.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города.

Города Подляского воеводства
Населённые пункты Сокульского повета